Аллсвенскан 1929/1930 () — 6-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 4 августа 1929 года и закончился 1 июня 1930 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1929/1930
Швеция
Спорт в Швеции в 1930 году
Футбол в Европе в 1930 году
Спорт в Швеции в 1929 году